Schüttelmaschine steht für:
 Schüttelmaschine (Landwirtschaft), eine in der historischen Landwirtschaft eingesetzte Maschine, die im Hanfanbau genutzt wurde
 Schüttelmaschine (Labor), ein Laborgerät zum gleichmäßigen Durchmischen flüssiger Proben oder Reagenzien
 Schüttelmaschine (grafische Industrie), ein Gerät zum Planschütteln und exakten (kanten-genau) Ausrichten von Papier- / Kartonlagen, damit diese anschließend im Schnellschneider exakt geschnitten werden können. Die Bogen werden gegen den hinteren und gegen einen seitlichen Anschlag ausgerichtet, so dass sie exakt übereinander zu liegen kommen. Je nach Ausstattung der Schüttelmaschine kann anschließend mit Hilfe einer „Luftausstreichwalze“ die noch zwischen den Bogen vorhandene Restluft ausgestrichen werden. Es entsteht eine exakte und kompakte Papierlage, die im nächsten Arbeitsschritt in der Schneidemaschine geschnitten werden kann.